Obsolutamente fabuloso es el episodio 68 (décimo cuarto de la cuarta temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Los trabajadores de Planet Express asisten a Roboticon 3003, la mayor feria mundial de robótica. El detector de alma de la entrada suena al pasar Fry por lo que el encargado le cobra 10 dólares. Es la presentación anual de novedades Mamácorp y se está mostrando un nuevo modelo de robot, el robot 1X. Según Mamá, la dueña de empresa, este robot le da cien vueltas a los modelos anteriores. Mamá invita a subir al escenario a alguno de sus modelos anteriores y Bender se apresura en llegar el primero pasando por encima de los demás. Explica que Bender como robot anticuado que es funciona con alcohol y es contaminante, mientras que el robot 1X funciona con aire contaminado y emite oxígeno puro con fresco y agradable olor a pino. Comprobemos ahora cómo se realiza una tarea típica del hogar: contar un frasco lleno de monedas.

Pero, durante la tarea asignada, el Robot 1x logra realizar la tarea instantáneamente, en cambio Bender alega que no realizó la prueba porque no le "dieron cambio", razón por la cual queda ridiculizado y humillado ante toda la audición. Bender se sorprende al observar que el profesor Farnsworth ha adquirido un robot 1x (cuya apariencia parece la de un juguete común), el cual salva a Bender de caer mientras colocaban una antena enviados por Hermes Conrad; luego Leela le pregunta por qué Bender no coopera con el Robot 1x, a lo cual contesta que es porque le tiene miedo, respuesta que causa la burla de Leela.

Alentado por el profesor de actualizarse para hacerse compatible con la tecnología 1X, Bender asiste a la fábrica de robots de Mamá. En el trayecto se encuentra con el robot Roberto quien comparte las mismas opiniones de él respecto al nuevo robot. No obstante, cuando el robot delincuente Roberto entra al aparato (similar a una silla eléctrica) para actualizarse, de repente cambia su forma de pensar y empieza alabar al nuevo modelo. Bender se asusta al pensar que esa máquina pudiese borrar su "robot-humanidad".

Bender escapa y salta por una ventana cercana. cayendo en una especie de costa. Al principio se alegra de haber huido; mas al momento se pregunta de qué. Entonces toma la decisión de embarcarse en un viaje sin retorno por el océano hacia cualquier lugar en donde pueda ser aceptado como lo que es. Durante la travesía, pide a Poseidón que se apiade de él. El vieja resulta ser un poco turbulento (por lo que Bender termina maldiciendo a su protector) y Bender termina en una especie de isla tropical.

Una de las primeras cosas que Bender debe hacer es conseguir un refugio; lo que "logra" colocándose una roca encima. Luego hace, con algunas rocas, un mensaje de ayuda en la arena y servir de faro, con tal de localizar algún barco que lo logre sacar de allí. Pero su energía se agota y necesita recargar (con alcohol, por supuesto). Pero al ver que ya no tenía, se desespera.

Intenta hacer una especie de bebida fermentada a base de algunos tubérculos que encontró y trata de enchufar una licuadora a la nariz de un cerdo salvaje buscando electricidad. Al final se rinde y se deja morir. Pero es rescatado por tres aldeanos (tres robots de tecnología más arcaica que la de él) que se lo llevan hasta su aldea. Ellos le explican que hicieron una comunidad de robots obsoletos con el fin de convivir en comunidad lejos del mundo modernizado. Uno de esos robots es una unidad funcional e cartuchos (el cual es el que le da la bienvenida), una unidad femenina que funciona con accionar hidráulico de paletas y finalmente otra unidad que carece de suficiente memoria (Sinclair 2K).

Con este trío (añadiéndosele un cuarto robot mono que toca los platillos) disfrutan, entre otras cosas, la carrera de un caracol y la belleza del sonido del mar, esto último hace que Bender destruya sus discos compactos de música. Entre ellos, uno de Beethoven.

Pasa el tiempo. Una mañana, mientras Bender disfruta de un refrescante coco al ritmo del mono que toca los timbales, los aldeanos ven llegar a las orillas de la playa una lavadora. Ellos se la traen como regalo, ya que saben que Bender extraña mucho su civilización. Al principio Bender se emociona, pero al ver a su alrededor y notar la vida sencilla y feliz que hasta los momentos ha tenido, empieza a patear la recién llegada máquina; diciendo que la "maldita tecnología sólo le ha traído sufrimiento". La unidad de cartuchos le dice que él mismo es tecnología avanzada, incluso más avanzada que cualquiera de los que viven en la isla.

Como respuesta, Bender, con ayuda de sus nuevos amigos, se hace una "actualización a la inversa", convirtiendo su cuerpo metálico y todo lo que el mismo implica en un cuerpo de madera (específicamente de nogal). Incluso lo que antes era su antena ahora es un pedazo de rama. Aun así Bender no está satisfecho hasta que toda la civilización acepte su nueva forma de pensar POR LA FUERZA.

Después de tres días navegando en una especie de submarino de madera, llegan a las costas de Nueva Nueva York y empiezan a hacer escenas vandálicas, como robar en un anticuario con imanes, sabotear el lanzamiento de un misil, bloquear las cañerías de la Fábrica de Robots de Mamá e interrumpir el sueño de los niños en un orfanato (el mismo donde fue Leela).

El grupo está contento con el golpe que han lanzado contra la civilización robótica, pero Bender no está todavía satisfecho. Todavía queda, según él, un obstáculo: el robot 1X. Por eso decide embarcarse hacia una parte de la costa en donde se ve claramente el lugar de trabajo de Planet Express. Ordena a Sinclair que prepare una enorme roca en la catapulta improvisada en dirección a las líneas eléctricas que le dan energía a la construcción y a sus alrededores. Planet Express se queda sin energía y Leela enciende una velas con unas palmadas.De pronto, una segunda roca impacta en una de las paredes de Planet Express y por el hueco resultante entra Bender, el cual dice que "ha venido a liberarlos de sus complicadas vidas". Bender aclara que ahora es un robot de madera accionado por vapor "como manda la naturaleza" y que su principal propósito en ese momento es acabar con el robot usurpador 1X, el cual caballerosamente accede a "auto-destruirse" con tal de solventar el conflicto. Pero Bender se rehúsa y pide el lanzamiento de una tercera roca que impacta sobre la nave de la compañía, molestando al profesor. Una cuarta roca entra por el costado superior de la pared y da contra una de las patas de la nave, haciendo que aplaste a la tripulación de la misma y también que salga el combustible de la misma, la cual hace contacto con una de las velas y se desate un incendio. Ellos le piden a Bender que los ayude. Este preocupado, baja hasta ellos por las escaleras e intentar usar el extintor; pero con tan mala suerte que las termitas en su cuerpo de madera acabaron carcomiéndole la pierna izquierda. Trata de utilizar sus brazos extensores creyendo que aún los tenía, pero recordó que era de madera.

Tras la rogativa de Hermes para que se apresurara a rescatarlos (y a no desperdiciar tan costoso combustible), Bender con ayuda de sus ojos (irónicamente, lo único de su vieja tecnología que no fue removida), se desliza hasta donde ellos pero es rápidamente alcanzado por las llamas. Se arrepiente de no haber hecho esa mejora y que es sólo chatarra obsoleta. Entonces se le ocurre la idea de usar al robot 1x como herramienta y él llevarse sólo el crédito como "autor intelectual del rescate". Pensado esto, pide al robot que salve a sus amigos y al Dr. Zoidberg.

Ninguno de la tripulación atrapada sufrió daño alguno. Aunque Amy terminó con un lindo corte quemado. Bender, sin embargo, queda hecho cenizas; sobreviviendo sólo sus ojos y su boca de metal. Bender s elamenta por lo que hizo, pero leela le dice que al menos superó sus diferencias con el robot 1X. Bender empieza entonces a alabar al nuevo robot y es entones cuando se da cuenta de que todo fue una alucinación debido a la actualización.

Episodios de Futurama
Medio Muerto Half Past Dead Isla de Alcatraz San Francisco Steven Seagal Sascha Petrosevitch 2002